Юнион-сквер (англ. Union Square) — многозначный термин.

 Юнион-сквер — одна из главных площадей Манхэттена, устроенная в начале 1830-х гг. там, где Бауэри соединялась с Бродвеем. 
 Юнион-сквер (кит.  九龍站上蓋物業發展計劃) — один из крупнейших архитектурно-строительных проектов Гонконга.
  — одна из площадей города Сан-Франциско.